Изе́о () — топоним:
 Изео — озеро на севере Италии, в Ломбардских Предальпах.
 Изео — коммуна в Ломбардии (Италия), на берегу озера Изео.
  — бывшая коммуна в Швейцарии; в 2007 году вошла в состав коммуны Бьоджо (округ Лугано).

См. также 
  () — населённый пункт в уезде Чхондо (Южная Корея); романизация названия — Iseo.